Варвара Петровна Лепченко (род. 21 мая 1986 года, Ташкент, СССР) — американская профессиональная теннисистка украинского происхождения. До 2007 года представляла на соревнованиях Узбекистан; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013).

Общая информация 
Варвара — одна из двух дочерей Петра и Ларисы Лепченко; её сестру зовут Джейн.

Уроженка Ташкента начала играть в теннис в семь лет.

Первые годы своей международной карьеры Варвара представляла на соревнованиях Узбекистан. С 2000 года постоянно живёт в США, а с 17 сентября 2007 года официально выступает под флагом этой страны. В 2011 году Лепченко официально получила местное гражданство и право играть за сборную этой страны в командных турнирах.

Спортивная карьера

Первые годы 
Карьера в юниорском туре не принесла особых успехов, а в июне 2000 года, при содействии национальной федерации, Варвара дебютировала в протуре в отборе домашнего турнира WTA. Первый опыт ограничился одним турниром, через год Варвара уже стала играть взрослые соревнования более активно; в 2002 году она впервые получила место в классификации, а в июне добралась до своего дебютного финала — на хардовом 10-тысячнике из цикла ITF в американской Виргинии. Постепенно стабильность результатов нарастала и Лепченко стала всё чаще мелькать на более поздних стадиях всё более крупных турниров: в апреле 2003 года, вместе с Джулией Дитти она блеснула в парном соревновании грунтового 75-тысячника в Дотане, где пара добралась из квалификации в финал основы. Широкое сотрудничество с Ассоциацией тенниса США и проживание в США, в этот период, диктует календарь Варвары опираясь в своей большей части на североамериканские турниры. В 2004 году постепенно стали улучшаться результаты и в одиночном разряде: стабильные выигрыши матчей на 25-тысячниках и чуть более крупных турнирах постепенно поднимают её в рейтинге к границе второй и третьей сотни, в августе впервые обыграна соперница из первой сотни: в Нью-Хэйвене — Рита Гранде. На следующий сезон прогресс продолжается — Лепченко всё увереннее играет средние соревнования ITF, выигрывает свой дебютный одиночный титул, а в августе дебютирует в квалификации турниров Большого шлема: на Открытом чемпионате США.

В 2006 году, ещё более стабилизировав результаты, Варвара пробилась в первую сотню одиночного рейтинга. Сыграв летнюю подводящую серию к американскому турниру Большого шлема, Лепченко впервые смогла пройти квалификацию соревнования серии и провела свой дебютный матч в основной сетке, где сходу выиграла матч, одержав свою первую победу над игроком топ-50: колумбийкой Каталиной Кастаньо. В следующие несколько лет уровень игры Варвары стабилизировался на этом уровне, но дальнейшая фаза прогресса всё больше откладывалась: регулярно подпитывая свой рейтинг на североамериканских призах Лепченко крайне редко удачно выбиралась на турниры в других регионах, локальные появления в основных сетках соревнований турнира Большого шлема заканчивались поражениями уже в первом матче. В 2009 году Лепченко выдала чуть более стабильный сезон, всё чаще играла с игроками первой полусотни, а в апреле одержала первую победа над игроком топ-20: обыграв в Понте-Ведра-Бич Патти Шнидер. В июле удалось добиться первого финала на соревнованиях ITF вне США: Варвара добралась до титульного матча на 100-тысячнике в итальянском Кунео. Постепенно вновь стабилизировались результаты: набранный на соревнованиях федерации запас очков позволил в 2011 году несколько месяцев играть только соревнования WTA — подъёма в рейтинге этот ход не дал, но опыт полученный при регулярных играх на этом уровне позволил дополнительно поднять уверенность в своих силах с прицелом на будущие выступления.

2012—2014 
В 2012 году произошла следующая фаза улучшения результатов: Лепченко всё увереннее стала играть на соревнованиях тура ассоциации, одерживала всё больше побед и к концу сезона прорвалась в топ-20. Не добираясь до финалов на этом уровне Варвара тем не менее регулярно неплохо выступала на статусных соревнованиях, набирая за счёт этого всё более высокий рейтинг: в феврале она пробилась из квалификации в третий круг турнира в Дохе, в мае схожим образом пробилась в четвертьфинал соревнования в Мадриде, в начале июня Лепченко впервые в своей карьере пробилась в четвёртый круг на турнире Большого шлема: на Ролан Гаррос по пути в эту стадию она переиграла двух сеянных соперниц. На двух следующих соревнованиях серии: на Уимблдоне и Открытом чемпионате США результат был почти повторён — Варвара оба раза уступила в третьем раунде. Летом Лепченко по спортивным показателям отобралась и сыграла за США на теннисном турнире Олимпиады, где прошла круг в одиночном соревновании. Осенью этого же года американка впервые пробилась в полуфинал турнира WTA — в Сеуле, уступив Кайе Канепи. Она впервые в карьере поднялась в рейтинге в топ-20, максимально достигнув 19-го места.

Лепченко начала 2013 год с двух поражений в первом круге: в Брисбене от будущей чемпионки Серены Уильямс, в Сиднее от Екатерины Макаровой. Став 21-й сеянной на Открытом чемпионате Австралии, Лепченко обыграла словенку Полону Херцог, а затем проиграла во втором круге Елене Весниной. Однако в парном разряде она и её партнёрша Чжэн Сайсай дошли до полуфинала, где уступили австралийкам, получившим «уайлд-кард» Эшли Барти и Кейси Деллакква со счётом 2-6, 4-6.

Поиграть за свою первую родину ни в Кубке Федерации, ни в Азиатских играх Варваре так и не удалось, зато в команду США, когда были улажены все формальности с гражданством, Лепченко достаточно быстро была приглашена: тогдашний капитан сборной Мэри-Джо Фернандес прибегла к её услугам в первом раунде мировой группы турнира-2013. Варвара выиграла два своих одиночных матча против сборной Италии: Сары Эррани и Роберты Винчи, но в решающей паре, вместе с Лизель Хубер, уступила им же. Однако двух побед Лепченко оказалось недостаточно, так как США уступили Италии 2-3. Затем на турнирах в Дохе и Дубае выбыла в первом раунде. В Индиан-Уэллсе она проиграла во втором раунде, а в Майами в третьем.

Грунтовую часть сезона Лепченко начала  с третьего раунда в Чарлстоне. В Эшториле она выбыла в первом раунде, а на турнире в Мадриде обыграла 12-ю сеяную Винчи в первом раунде, а в третьем раунде проиграла 7-й сеянной Саре Эррани со счётом 7-5, 6-3. В мае на турнире в Риме Лепченко проиграла во втором раунде 12-й сеянной Марии Кириленко, а после этого вышла в четвертьфинал в Брюсселе. Посеянная 29-й на Открытом чемпионате Франции, Лепченко вышла в третий круг после побед над Мирьяной Лучич-Барони и Элиной Свитолиной. Она проиграла там 8-й сеянной и прошлогодней четвертьфиналистке Анжелике Кербер со счётом 4-6, 7-6(3), 4-6.

Перед Уимблдоном Лепченко провела всего один турнир на травяном корте, проиграв в первом раунде Хизер Уотсон в Истборне. Посеянная 26-й на Уимблдонский турнир, Лепченко проиграла чешскому квалификатору Еве Бирнеровой на старте. Серию перед Открытым чемпионатом США начала в Стэнфорде, где вышла в 1/4 финала. Далее на трёх турнирах она проходила максимум во второй раунд и завершила неудачную серию поражением в первом раунде Открытого чемпионата США от Александры Дулгеру. Осенью она также не могла порадовать хорошими результатами и на пяти турнирах выиграла лишь один матч. Лепченко закончила сезон 2013 года на 53-м месте в рейтинге WTA.
 
В 2014 году результаты вновь стали лучше получаться в одиночном разряде: в марте Варвара неплохо провела связку турниров высшей категории в США, отметившись на них третьим и четвёртым кругами; а в августе, на турнире в Стэнфорде, была одержана первая в карьере победа над игроком первой пятёрки классификации и добыт второй в карьере полуфинал на соревновании WTA (после победы над Агнешкой Радваньской Лепченко не смогла справиться с Анжеликой Кербер). В сентябре она вышла в свой единственный финал в основном туре, сделав это на турнире в Сеуле. В борьбе за титул Варвара проиграла Каролине Плишковой — 3-6, 7-6(5), 2-6. По итогам сезона она стала 36-й в рейтинге.

2015—2017 
Лепченко начала сезон 2015 года на турнире в Брисбене. В первом раунде она обыграла дома любимицу публики Саманту Стосур, а во втором раунде она победила соотечественницу Мэдисон Киз. В четвертьфинале она обыграла «лаки-лузера» Аллу Кудрявцеву и вышла в полуфинал, в котором Лепченко проиграла 2-й сеянной Ане Иванович. Посеянная 30-й на Открытом чемпионате Австралии вышла в третий раунд, где проиграла 6-й сеянной Агнешке Радваньской. В марте на турнире Индиан-Уэллсе Лепченко вышла в третий раунд, проиграв там будущей победительницей турнира Симоной Халеп. На турнире в Майами она проиграла в первом матче второго раунда.

Лепченко в грунтовой части сезона смогла в основных соревнованиях выиграть только один матч на пяти турнирах. На Открытом чемпионате Франции, она уступила в первом же раунде 16-й сеянной Мэдисон Киз. На траве кризис продолжился и она проиграла все четыре стартовых матча на своих турнирах, включаю Уимблдон (проиграла в первом раунде будущей финалистке Гарбинье Мугурусе).

В начале августа на турнире в Станфорде Лепченко обыграла Мирьяну Лучич-Барони, первую сеянную Каролину Возняцки, в четвертьфинале Мону Бартель и вышла в полуфинал этого турнира второй год подряд, где её остановила Каролина Плишкова. Перед Открытым чемпионатом США она сыграла в Цинциннати и дошла до третьего раунда. На кортах Нью-Йорка она переиграла Кирстен Флипкенс, Лесю Цуренко и Мону Бартель и впервые вышла в четвёртый раунд Большого шлема в США, в котором уступила 20-й сеянной Виктории Азаренко. На осенних турнирах она не проходила дальше второго раунда и завершила сезон на 46-м месте в мировом рейтинге WTA.

Лепченко начала свой сезон 2016 года на турнире в Брисбене. Во втором раунде она выиграла у Гарбинье Мугурусы, после того, как та отказалась играть в начале второго сета из-за травмы левой ноги. В четвертьфинале она проиграла 6-й сеянной Карле Суарес Наварро в трёх сетах. На Открытом чемпионате Австралии Лепченко выиграла свои первые два матча: у 31-й сеянной Леси Цуренко и Лары Арруабаррены, но потерпела поражение в третьем раунде от теннисистки, пробившейся на турнир через квалификацию, Чжан Шуай.

Лепченко с марта по середину мая 2016 года пропустила два месяца тура, из-за травмы колена. Она вернулась на корт, когда пыталась пройти квалификацию на турнир в Риме. На турнире в Нюрнберге она вышла в четвертьфинал, а на Открытом чемпионате Франции уступила в первом круге 27-й сеянной Екатерине Макаровой. На Уимблдонском турнире Лепченко выиграла в первом раунде у Тельяны Перейры, а во втором раунде проиграла финалистке того турнира Анжелике Кербер. На Открытом чемпионате США она выступила лучше и вышла в третий круг, обыграв Пэн Шуай и 15-ю сеянную Тимеа Бачински, а затем проиграла Ане Конюх. В сентябре 2016 года на турнире в Токио Лепченко вышла в четвертьфинал. Лепченко закончила год на 87-м месте в рейтинге WTA.

На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Лепченко обыграла 19-ю сеяную Кики Бертенс в первом раунде, однако во втором раунде проиграла китаянке Дуань Инъин со счётомв последнем сете 8-10. Первым заметным результатом в сезоне стал выход в полуфинал на грунтовом турнире в Рабате в начале мая. На Открытом чемпионате Франции Лепченко обыграла Андрею Петкович в первом раунде, а во втором проиграла матч 14-й сеянной Елене Весниной. На Уимблдонском турнире она также доиграла до второго раунда, обыграв 28-ю сеянную Лорен Дэвис, а затем проиграв Полоне Херцог.

В августе 2017 года на турнире в Торонто Лепченко квалифицировалась в основную сетку и в первом круге обыграла 12-ю сеяную чемпионку Ролан Гаррос Елену Остапенко со счётом 1-6, 7-6(2), 7-6(5), однако во втором раунде проиграла Каролин Гарсие. На Открытом чемпионате США она проиграла в первом раунде 3-й сеянной и победительнице Уимблдона Гарбинье Мугурусе. Лучшим результатом осени стал выход в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Ухане. Лепченко закончила год 62-й в рейтинге.

2019 
В июне 2019 года Лепченко участвовала в Открытом чемпионате Франции, где проиграла в первом же раунде китаянке Чжан Шуай вообще без борьбы с одинаковым счётом 6-1, 6-1. На Открытом чемпионате США проиграла китаянке Пэн Шуай в первом раунде в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (26)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (11)

Победы (1)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 10 февраля 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Узбекистана
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года